Aarwangen hat folgende Bedeutungen:

 Aarwangen, Gemeinde im Kanton Bern, Schweiz
 Schloss Aarwangen, Schloss in Aarwangen
 Aarwangen (Adelsgeschlecht), Adelsfamilie im Schweizer Mittelland bis zum 14. Jahrhundert